

Aziende
 NGK Spark Plug – azienda produttrice di candele

Codici 
 ngk – codice ISO 639-3 della lingua ngalkbun